Turci, narod
 Turčin (riba), Peristedion cataphractum
 Turčin (Gornji Kneginec), naselje u Hrvatskoj
 Turčin (vrh), vrh u Makedoniji
 Turčin (gljiva)